Trinidad și Tobago
Trinidad și Tobago